Оперативно-режимный отдел (устаревшее оперативная часть, оперчасть) — в СССР (в России до 1992 г.) и большинстве стран постсоветского пространства оперативное подразделение учреждения исполнения наказания и следственного изолятора, в задачу которого входило предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений внутри учреждения, а также проведение оперативных мероприятий среди следственно-арестованных и осуждённых с целью контроля за их образом жизни.

Помимо оперативно-разыскной деятельности, ОРО внутри колонии, тюрьмы или СИЗО выполняют функции органа дознания.

Оперативно-режимная служба учреждений исполнения наказаний была организована одновременно с появлением советской пенитенциарной системы — ГУЛАГ (Главное управление лагерей), структурно входившее в состав НКВД СССР. После распада Советского Союза в постсоветских странах изменилась ведомственная принадлежность УИН (в России ФСИН переподчинена Министерству юстиции, на Украине образован отдельный Департамент по исполнению наказаний), некоторые функции и задачи, однако в целом система не изменилась.

Работа оперативных сотрудников в колониях и тюрьмах широко освещена в художественной литературе и кинематографе. Особое внимание писатели и публицисты уделили сотрудникам оперативных частей тридцатых — пятидесятых годов.

В местах лишения свободы, среди спецконтингента распространено понятие «кум», которым заключенные именуют оперуполномоченного ОРО. Лицо из числа спецконтингента, негласно сотрудничающее с оперчастью, на жаргоне именуется «стукач».

С 1992 г. оперативно-режимный отдел разделен на два самостоятельных отдела: оперативный отдел и отдел безопасности

Задачи 
На оперативно-режимные подразделения УИН возложены следующие задачи:

 контроль за образом жизни осуждённых и лиц, содержащихся под стражей (спецконтингент);
 предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений внутри УИН, СИЗО;
 борьба с незаконным оборотом оружия, наркотиков, алкоголя среди спецконтингента;
 оперативное обеспечение режима в местах лишения свободы и СИЗО, предотвращение побегов;
 розыск осуждённых и следственно-арестованных, совершивших побег из под стражи;
 оказание помощи оперативным службам территориальных ОВД в проверке осуждённых и следственно-арестованных на причастность к совершению преступлений из числа не раскрытых;
 участие в режимных мероприятиях;
 участие в воспитательной работе среди спецконтингента;
 проведение дознания по фактам совершенных преступлений на территории УИН, СИЗО.

В кино 
 Беспредел (фильм, 1989)
 Бегущий по льду (фильм)
 Зона (сериал)

Примечания

Литература, публицистика 

 Экштейн Александр «Дневник стукача».
 Указ Президента РФ от 13 октября 2004 г. № 1314 «Вопросы Федеральной службы исполнения наказаний» 
 130 лет современной истории уголовно-исполнительной системы России.
 Федеральный Закон «Об оперативно-розыскной деятельности».
 Положение о Федеральной службе исполнения наказаний (утв. указом Президента РФ от 13 октября 2004 г. N 1314)
 Уголовно-исполнительное право. В. И. Сильвестова. Учебник для юридических вузов. М.: Юриспруденция, 2003.
 Оперативно-розыскная деятельность в исправительных учреждениях: Учебник: Общая и Особенная части. В 2 т. / под ред. Ю. И. Калинина (в соавторстве). Рязань: Академия права и управления Министерства юстиции РФ, 2003.
 Оперативно-розыскная психология в исправительных учреждениях: Учебник под ред. Ю. И. Калинина (в соавторстве). М.: Воениздат, 2008.

Федеральная служба исполнения наказаний
Уголовно-исполнительное право
Оперативные службы